Mikasza japán császári herceg
 Mikasza, település Hokkaidó szigetén
 Mikasza, japán csatahajó